|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel Pilot Pen Tennis) van 2008 vond plaats van 17 tot en met 23 augustus 2008 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de elfde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van New Haven 2008. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Svetlana Koeznetsova was haar titel niet komen verdedigen.

De ongeplaatste Deense Caroline Wozniacki won het toernooi. Zij versloeg in de finale het eerste reekshoofd, Anna Tsjakvetadze uit Rusland, in drie sets. Wozniacki wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van New Haven op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Dominika Cibulková
| RD1-score01-1=67
| RD1-score01-2=0
| RD1-score01-3=r
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Caroline Wozniacki
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Maria Kirilenko
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=1
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Monica Niculescu
| RD1-score04-1=67
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Bethanie Mattek
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=0
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Tsvetana Pironkova
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= Alizé Cornet
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Nicole Vaidišová
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=68
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= MJ Martínez Sánchez
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Katarina Srebotnik
| RD1-score12-1=64
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Volha Havartsova
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Alisa Klejbanova
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Caroline Wozniacki
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Monica Niculescu
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Tsvetana Pironkova
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=5
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Marion Bartoli
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7

| RD2-seed05=7
| RD2-team05= Alizé Cornet
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Katarina Srebotnik
| RD2-score06-1=63
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=2

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Volha Havartsova
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=64
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Daniela Hantuchová
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=7

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Caroline Wozniacki
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Marion Bartoli
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=7
| RD3-team03= Alizé Cornet
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Daniela Hantuchová
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=4

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Caroline Wozniacki
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=7
| RD4-team02= Alizé Cornet
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3= 
}}

 Dubbelspel 
Titelhoudsters Sania Mirza en Mara Santangelo hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Liezel Huber, verloor meteen hun openings­partij van het team Dekmeijere/Schnyder, dat via een wildcard tot het toernooi was toegelaten.

Het als tweede geplaatste duo Květa Peschke / Lisa Raymond''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Roemeense koppel Sorana Cîrstea en Monica Niculescu in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Peschke had daarnaast twaalf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Raymond 66.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

New Haven 2008
New Haven